Горчаковы:

 Горчаковы — русский княжеский род, происходящий от Рюрика, ветвь князей Черниговских.
 Горчаковы — русские дворянские роды.